K42 ou K.42 peut faire référence à :
 « Grabmusik - Kantate zum Heil Grab Christi, Passionskantate », pour soprano, basse, chœur à quatre voix et orchestre (K.42) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Hernie ombilicale, d'après la classification internationale des maladies ;
 K42 Adventure Marathon, un trail marathon en Argentine ;
 Sonate K. 42, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres